Cabinet Belka peut désigner ces gouvernements polonais :

Cabinet Belka I du  au 
 Cabinet Belka II du  au